Епархия Пьяна-дельи-Альбанези (, ; ) — одна из двух епархий Итало-албанской католической церкви, находится в прямом подчинении Святому Престолу. Кафедральным собором является Собор Святого Димитрия Солунского в Пьяна-дельи-Альбанези, сокафедральным собором — церковь Санта-Мария-дель-Аммиральо в Палермо.

История 
6 февраля 1784 года основан итало-албанский ординариат Сицилии. Первым ординарием 25 июня 1784 года назначен Джорджо Стасси, титулярный епископ Лампсака.

26 октября 1937 года ординариат Сицилии преобразован в епархию Пьяна-дей-Гречи. В состав епархии передана часть территории архиепархии Палермо и архиепархии Монреале.

25 октября 1941 года переименована в епархию Пьяна-дельи-Альбанези.

Территория 

В состав епархии Пьяна-дельи-Альбанези входят коммуны: Пьяна-дельи-Альбанези, Контесса-Энтеллина, Медзоюзо, Палаццо-Адриано и Санта-Кристина-Джела.

Центром епархии является город Пьяна-дельи-Альбанези, где находится кафедральный собор Святого Великомученика Димитрия Солунского. Сокрафедральный собор Марторана расположен в Палермо.

Территория епархии разделена на 15 приходов.

Ординарии епархии 
 епископ Джузеппе Перничаро (12 июля 1967 — 5 июня 1981)
 епископ Эрколе Лупиначчи (25 марта 1981 — 30 ноября 1987)
 епископ Сотир Феррара (15 октября 1988 — 8 апреля 2013)
 апостольский администратор Паоло Ромео (8 апреля 2013 — 31 мая 2015)
 епископ Джорджо Деметрио Галларо (31 марта 2015 — 25 февраля 2020)
 апостольский администратор Джорджо Деметрио Галларо (с 25 февраля 2020)

Ссылки 
 Информация на gcatholic.org
 Информация на catholic-hierarchy.org

Организации, основанные в 1937 году
Восточнокатолические епархии Италии
Итало-албанская католическая церковь
Появились в 1937 году в Италии
Грекокатолические епархии